

Astronomia 
 Cratere Nansen – cratere di Marte
 Cratere Nansen – cratere della Luna

Geografia 
 Bacino di Nansen – piana abissale nel Mar Glaciale Artico
 Fiordo di Nansen – fiordo della Groenlandia
 Isola di Nansen – isola russa nel Mar Glaciale Artico
 Isola di Nansen – isola russa bagnata dal mare di Kara
 Lago Nansen – lago argentino della provincia di Santa Cruz
 Monte Fridtjof Nansen – montagna antartica nei Monti della Regina Maud
 Piattaforma di ghiaccio Nansen –  piattaforma glaciale antartica nella Terra della Regina Vittoria

Persone 
 Betty Nansen, pseudonimo di Betty Anna Maria Müller (1873-1943) – attrice, regista e direttrice teatrale danese
 Fridtjof Nansen (1861-1930) – esploratore, scienziato e politico norvegese
 Eva Nansen (1858-1907) – mezzosoprano norvegese

Altro 
 Bottiglia di Nansen – contenitore per il campionamento delle acque
 Classe Fridtjof Nansen – classe di fregate della Marina norvegese
 Nansen Refugee Award, precedentemente conosciuto come Onorificenza Nansen (Nansen Medal) – premio annuale
 Passaporto Nansen – passaporto internazionale rilasciato a profughi e ad apolidi